Fry je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki v prvenstvu sodelovalo v sezoni 1959, ko je Mike Parkes z dirkalnikom Formule 2 nastopil na Velike nagradi Velike Britanije, kjer pa se ni uvrstil na dirko.

Rezultati Svetovnega prvenstva Formule 1 
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1959
Športna moštva, razpuščena leta 1959